Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Девенпорт - з Чандою Рубін, а Звєрєва - з Джиджі Фернандес.

Фернандес і Звєрєва програли в першому колі парі Анна Курнікова і Ай Суґіяма, те саме стосоується Девенпорт і Рубін, які поступились парі Катріна Адамс і Патрісія Тарабіні.

Яюк Басукі і Кароліна Віс виграли титул, перемігши у фіналі пару Лариса Савченко і Гелена Сукова з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Мартіна Хінгіс /  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Лариса Савченко /  Гелена Сукова (фінал)

Сітка

Посилання 
 Acura Classic 1997 Doubles Draw

LA Women's Tennis Championships
Тур WTA 1997